Мо́ра:
 Мора — в лингвистике минимальная единица просодии некоторых языков.
 Мора () — в античном стихосложении нормальная продолжительность произнесения краткого слога.
 Мора () — плодовый кустарник семейства Розовые.
 Мора () — спартанское воинское подразделение тяжеловоружённой пехоты.
 Мора — польский дворянский герб.
 (1257) Мора — астероид главного пояса.
 Мора, Морана или Марена — божество в славянской мифологии.

Топоним 
 Мора — город в провинции Толедо (Испания).
 Мора () — коммуна в департаменте Майо-Сава (Камерун).
 Мора () — кантон в провинции Сан-Хосе (Коста-Рика).
 Мора () — город в округе Бежа (Португалия).
 Мора () — посёлок и муниципалитет в округе Эвора (Португалия).
 Мора — фрегезия в муниципалитете Мора округа Эвора.
 Мора () — коммуна в департаменте Изер (Франция).
 Мора — город в штате Миннесота (США).
 Мора () — округ в штате Нью-Мексико (США).
 Мора — статистически обособленная местность в штате Нью-Мексико.
 Мора́ (), или Муртен — город в Швейцарии.

Персоналии 
 Мора, Адриан (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Мора, Андрес (1955—2015) — мексиканский бейсболист.
 Мора, Бруно (1937—1986) — итальянский футболист, полузащитник.
 Мора, Жозеф Жасинто (Джо Мора, 1876—1947) — американский художник и скульптор каталанско-уругвайского происхождения.
 Мора, Кристиан (род. 1979) — эквадорский футболист.
 Мора, Майра — латвийский дипломат.
 Мора, Марио (род. 2000) — коста-риканский футболист.
 Мора, Мария Тереса (1902—1980) — кубинская шахматистка.
 Мора, Наима (род. 1984) — американская фотомодель и певица.
 Мора, Никола (род. 1979) — итальянский футболист.
 Мора, Нилсон Эсидио — бразильский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
 Мора, Педро (род.1977) — венесуэльский легкоатлет.
 Мора, Родриго (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Мора, Ронни (род. 1990) — коста-риканский футболист.
 Мора, Себастьян (род. 1988) — испанский велогонщик.
 Мора, Серхио (род. 1980) — американский боксёр.
 Мора, Терезия (род. 1971) — немецкая писательница венгерского происхождения, переводчик с венгерского.
 Мора, Фелипе (род. 1993) — чилийский футболист.
 Мора, Ференц (1879—1934) — венгерский писатель.
 
 Мора, Хосеф (род. 1993) — коста-риканский футболист.
 Мора, Эмилио (род. 1978) — мексиканский футболист.
 Мора, Эйнер (род. 1983) — коста-риканский футболист.
 Гомес де Мора, Хуан (1586—1648) — испанский архитектор.
 Мора Вальверде, Мануэль (1909—1994) — коста-риканский политик.
 Мора Тапиа, Хулио Сесар (1910—2020) — эквадорский долгожитель.
 Мора Фернандес, Хуан (1784—1854) — политический деятель Коста-Рики.

См. также 
 Мор (значения)
 Морра (значения)
 Мура (значения)

Примечания